Die 2. Unihockey-Bundesliga 2004/05 gewann der CFC Leipzig.

Playoffs 

Die Playoffs wurden in nur einem Spiel ausgetragen und der Gewinner, der CFC Leipzig, stieg daraufhin in die 1. Bundesliga auf.

Unihockey 2004
Unihockey 2005

Bundesliga #2 2004